Schmalzgrub ist der Ortsname von

 Schmalzgrub (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern
 Schmalzgrub (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schmalzgrub (Rettenbach), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Schmalzgrub (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Schmalzgrube